Metriacanthosaurus (лат., возможное русское название — метриакантозавр) — род плотоядных тероподовых динозавров из семейства Metriacanthosauridae, включающий единственный вид — Metriacanthosaurus parkeri. Известен по ископаемым остаткам из отложений верхнеюрской формации , относящихся к оксфордскому ярусу ().

История открытия 
В 1923 году была опубликована статья немецкого палеонтолога Фридриха фон Хюне о европейских плотоядных динозаврах юрского и мелового периодов. Среди прочего, в этой статье был изучен образец OUM J.12144, включающий неполную бедренную кость, фрагмент конечности и часть позвоночника, который фон Хюне приписал новому виду мегалозавра (Megalosaurus), получившему название Megalosaurus parkeri. Видовое название дано в честь У. Паркера, в девятнадцатом веке собиравшего окаменелости близ утеса Джордана в Уэймуте, в отложениях, которые ныне считаются относящимися к верхнеюрской формации Оксфорд-Клэй.

В 1932 году фон Хюне решил, что описанный им вид может принадлежать роду Altispinax (как Altispinax parkeri).

В 1964 году британский палеонтолог  пришёл к выводу, что OUM J.12144 слишком отличается от Altispinax, поскольку его остистые отростки не настолько длинные, и отнёс вид к новому роду Metriacanthosaurus. Первая часть родового названия, Metriacantho-, происходит от  [metrikos](«умеренный») и akantha («позвонок»); вторая часть, -saurus, — от  [sauros] —«ящер, ящерица». Таким образом, название Metriacanthosaurus связано с размером остистых отростков животного, которые выше, чем у типичных карнозавров, например, аллозавра (Allosaurus), но ниже, чем у других «высокоспинных» динозавров, например, Acrocanthosaurus.

Описание 
Metriacanthosaurus был тероподом среднего размера с длиной бедренной кости в 80 см. В 1988 году  оценил его массу примерно в 1 т. Согласно оценке Томаса Хольца 2012 года, Metriacanthosaurus достигал приблизительно 8 м в длину. Хотя название Metriacanthosaurus связано с высотой остистых отростков динозавра, на самом деле они не были сильно высокими для теропод. Остистые отростки Metriacanthosaurus схожи с остистыми отростками некоторых других теропод, в частности мегалозавра, цератозавра (Ceratosaurus) и Sinraptor, в том, что они в 1,5 раза превышают высоту тела позвонка.

Систематика 
Первоначально описанный как вид мегалозавра, входящего в семейство  (Megalosauridae), Metriacanthosaurus, по современной классификации, является представителем семейства Metriacanthosauridae. В 1988 году Пол назвал Yangchuanosaurus, другого представителя семейства, младшим синонимом Metriacanthosaurus. Однако обзор британских динозавров 2007 года, проведённый  и Дэвидом Мартиллом, показал, что это два самостоятельных рода. В 2012 году Мэттью Каррано и коллеги выделили подсемейство Metriacanthosaurinae, которое включает Metriacanthosaurus и все таксоны более родственные ему, чем Yangchuanosaurus.

Кладограмма согласно филогенетическому анализу Мэттью Каррано и коллег (2012):

Примечания 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Европы
Фоссилии из юрских отложений Великобритании
Фоссилии, описанные в 1923 году